Mousepad est un terme qui peut désigner :

Informatique 

 Un tapis de souris (terme anglais)
 Mousepad, un éditeur de texte distribué avec Xfce

Homonymie